Shiveegovi kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Shiveegovĭ, distrikt, Dornogobi, 
 Bajan (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Mongolietförgreningar